Vera Lapko era la detentrice del titolo, ma non ha potuto partecipare per limiti di età.

In finale Marta Kostjuk ha sconfitto Rebeka Masarova con il punteggio di 7–5, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

  Rebeka Masarova (finale)
  Taylor Johnson (terzo turno)
  Wang Xiyu (secondo turno)
  Emily Appleton (quarti di finale)
  Olga Danilović (terzo turno, ritirata)
  Jodie Burrage (terzo turno)
  Bianca Andreescu (semifinale)
  Iga Świątek (primo turno)

 Ayumi Miyamoto (primo turno)
 Mai Hontama (quarti di finale)
 Marta Kostjuk (campionessa)
 Caty McNally (primo turno)
 Carson Branstine (terzo turno)
 Yuki Naito (terzo turno)
 Natasha Subhash (primo turno)
 Elena Rybakina (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017